Свашенко Алла Олександрівна — українська вчена-мовознавець.
 Свашенко Петро Андрійович — український радянський новинар, прозаїк та публіцист.
 Свашенко Семен Андрійович — український актор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко